Таксон может обозначать:
 Kasachstania — род современных насекомых из семейства долгоносиков
 Kasachstania — род вымерших членистоногих из семейства Dalmanitidae